| sélection nationale = 
| carrière entraîneur = 
| date de mise à jour  = 10 septembre 2022
}}
Jerrel Hasselbaink, dit Jimmy Floyd Hasselbaink, né le  à Paramaribo (Suriname), est un footballeur international néerlandais évoluant au poste d'attaquant de 1989 à 2008 devenu entraîneur.

Il a entre autres été meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 1999 et en 2001 et a atteint la demi-finale de la Coupe du monde 1998 avec les Pays-Bas.

Il est l'oncle de Nigel Hasselbaink.

Biographie 
Après une première expérience d'entraîneur en Belgique au Royal Antwerp (deuxième division), Jimmy Floyd Hasselbaink est nommé entraîneur de Burton Albion en League Two (D4 anglaise), en .

Le , il devient l'entraîneur de Queens Park Rangers FC, club de Championship. Écarté en , il rebondit à la tête du promu Northampton Town Football Club en , alors dernier du classement de League one (D3) après 4 journées. N'étant pas parvenu à ses fins, Jimmy est écarté début avril, au soir de la 41eme journée, remplacé par son adjoint.

Carrière

Statistiques de joueur 
Ce tableau résume les statistiques de joueur de Jimmy Floyd Hasselbaink. Au cours de sa carrière, il inscrit 129 buts en 288 matches de Premier League, où il finit meilleur buteur en 1999 et 2001.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe du Portugal en 1997 (Boavista)
 Vainqueur du Charity Shield en 2000 (Chelsea)
 Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2002 (Chelsea) et 2008 (Cardiff City)
 Finaliste de la Coupe UEFA en 2006 (Middlesbrough)
 Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre en 1999 (18 buts) et 2001 (23 buts)
 Co-Meilleur passeur du Championnat d'Angleterre en 1999  (13 passes)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Footballeur international néerlandais
Footballeur surinamien
Joueur du SC Telstar
Joueur de l'AZ Alkmaar
Joueur du SC Campomaiorense
Joueur du Boavista Futebol Clube
Joueur du Leeds United FC
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du Chelsea FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du Charlton Athletic FC
Joueur du Cardiff City FC
Entraîneur néerlandais de football
Entraîneur du Royal Antwerp FC
Entraîneur du Burton Albion FC
Naissance en mars 1972
Naissance à Paramaribo
Diaspora surinamienne aux Pays-Bas